Hervieu ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Hervieu (* 1794; † 1858 oder danach), französischer Historien-, Porträt- und Genremaler sowie Illustrator
 Loup Hervieu (* 2000), französischer Fußballspieler
 Paul Hervieu (1857–1915), französischer Schriftsteller und Journalist